Арха́нгельская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Архангельская улица — улица в Вологде.
 В Казани:
 Архангельская улица — улица в историческом районе Адмиралтейская слобода.
 Архангельская улица — прежнее название улицы Гладилова в историческом районе Ягодная слобода.
 Архангельская улица — улица в Липецке.
 Архангельская улица — название улицы в посёлке Лианозово, а после его вхождения в 1960 году в г. Москва, ныне не существующей
 Архангельская улица — бывшее название проспекта Динамо (1887—1916) в Санкт-Петербурге.
 Архангельская улица — улица в Старом Осколе.
 Архангельская улица — улица в Уфе.
 Архангельская улица — улица в Хабаровске.
 Архангельская улица — улица в Череповце.

Украина 
 Архангельская улица — улица в Днепре.
 Архангельская улица — улица в Донецке.
 Архангельская улица — улица в Харькове.